Der ICC Cricket World Cup Qualifier 2014 war das Qualifikationsturnier für den Cricket World Cup 2015, das vom 14. Februar bis 29. März 2015 in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. Es war zugleich das zehnte Qualifikationsturnier für eine Cricket-Weltmeisterschaft. Das Qualifikationsturnier fand vom 13. Januar bis 1. Februar 2014 in Neuseeland statt. Im Finale konnte sich dabei Schottland gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durchsetzen, die sich beide mit dem Einzug in das Finale die Qualifikation gesichert hatten. Neben diesen beiden Mannschaften hatten sich schon vorher Irland und Afghanistan als Erste und Zweite der World Cricket League Championship für das Endrundenturnier qualifiziert.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 10 Mannschaften teilgenommen. Davon qualifizierten sich vier Mannschaften als Teilnehmer der World Cricket League Championship:

Beim Turnier der Zweiten Division der World Cricket League im Jahr 2011 qualifizierten sich:

Beim Turnier der Dritten Division der World Cricket League im Jahr 2013 qualifizierten sich:

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams ausgetragen, wobei sich jeweils die ersten drei einer Gruppe für die Super Six qualifizierten.

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Super Six 
 Tabelle

Die grün markierten Länder haben sich für den Cricket World Cup 2015 qualifiziert. Die gelb markierten Länder erhalten zusätzlich zu den qualifizierten Ländern ODI-Status für die nächsten vier Jahre.
 Spiele

Platzierungsspiele

Platzierungsrunde um die Plätze 7 bis 10

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Finale

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2014
Internationale Cricket-Saison 2013/14
Cricket-Wettbewerb in Neuseeland